Уреф — река в России, протекает по Свердловской области и Пермскому краю. Устье реки находится в 23 км по левому берегу реки Большая Именная. Длина реки составляет 19 км.

Данные водного реестра 

По данным государственного водного реестра России относится к Иртышскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Тура от истока до впадения реки Тагил, речной подбассейн реки — Тобол. Речной бассейн реки — Иртыш.

Код объекта в государственном водном реестре — 14010501212111200004442.

Примечания 

Бассейн Туры
Реки Горнозаводского района
Реки Качканарского городского округа